Bachem ist der Name folgender Orte:
 Bachem (Bad Neuenahr-Ahrweiler), Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Bachem (Frechen), Stadtteil von Frechen, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Bachem (Losheim am See), Ortsteil von Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

Bachem ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Bachem (* 1947), deutscher Mathematiker, Informatiker und Wissenschaftsorganisator
 Alexander Bachem (1806–1878), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Köln
 Bele Bachem (1916–2005), deutsche Grafikerin, Illustratorin und Bühnenbildnerin
 Carl Jakob Bachem (* 1938), deutscher Denkmalpfleger und Lokalhistoriker
 Emma Bachem (1870–1929), deutsche Politikerin (Zentrum)
 Erich Bachem (1906–1960), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Ferdinand Bachem (1895–1958), deutscher Journalist, siehe Liste von NS-Opfern aus Solingen
 Franz Xaver Bachem (1857–1936), deutscher Verleger und Herausgeber
 Franz Bachem (1912–2002), deutscher Verleger
 Gottfried Albert Maria Bachem (1866–1942), deutscher Maler und Illustrator
 Hans Bachem (1897–1972), deutscher Organist und Hochschullehrer
 Heinrich Bachem (1882–1934), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Heinz Schmidt-Bachem (1940–2011), deutscher Papierhistoriker
 Hermann von Bachem (vor 1279–nach 1341), deutscher Kanoniker und Kantor
 Johann Peter Bachem (1785–1822), deutscher Verlagsbuchhändler
 Johannes von Bachem († 1385), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster
 John Michael Bachem (* 1953), deutscher Bildhauer und Zeichner

 Karl Bachem (1858–1945), deutscher Politiker
 Liesel Bachem Sayre (1919–2014), deutsch-US-amerikanische Übersetzerin und Librettistin
 Martha Bachem (1924–2015), deutsch-österreichische Eiskunstläuferin
 Max Bachem (1855–1917), deutscher Konteradmiral
 Minna Bachem-Sieger (1870–1939), deutsche Politikerin, Frauenrechtlerin und Dichterin

 Thomas Bachem (* 1985), deutscher Softwareentwickler und Unternehmer
 Wilhelm Bachem (1903–1962), deutscher Politiker 

Bachem steht für:
 Burg Bachem, Burg in Frechen, Nordrhein-Westfalen
 Haus Bachem, siehe Literaturhaus Köln #Haus Bachem
 Bachem Holding, Chemieunternehmen
 J.P. Bachem Verlag in Köln